Ztracený potok bezeichnet mehrere Bäche in Tschechien

 Ztracený potok, linker Zufluss der Lomnice (Smědá) im Okres Liberec
 Ztracený potok, linker Zufluss der Merta (Fluss) im Okres Šumperk 
 Ztracený potok, linker Zufluss der Říka (Olešnice) im Okres Přerov
 Ztracený potok (Vidnavka), linker Zufluss der Vidnavka im Okres Jeseník